Duarte de Meneses, Conde de Viana (1414-1464) — Conde de Viana, governador de Ceuta

 Duarte de Meneses (1488-1531) — Capitão de Tânger, governador da Índia

 Duarte de Meneses, o d'Évora (c. 1470-depois de 1532) — Capitão de Tânger

 Duarte de Meneses, 14.º vice-rei da Índia (1537-1588) — 14.º vice-rei da Índia

Desambiguações de antropônimos